Kasepää kan verwijzen naar:

Kasepää (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Jõgevamaa
Kasepää (Mustvee), een plaats in de Estlandse gemeente Mustvee
Kasepää (Peipsiääre), een plaats in de Estlandse gemeente Peipsiääre